Форист Хил има више значења:
 Форист Хил (Тексас)
 Форист Хил (Луизијана)